Tanaka steht für:
 Tanaka (Name), Vor- und Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Tanaka Kikinzoku, japanisches Rohstoffunternehmen
 Tanaka (Han), ein Lehen
 (4387) Tanaka, Asteroid des Hauptgürtels